Höckel steht für:

 Höckel (Handeloh), Ortsteil der Gemeinde Handeloh, Landkreis Harburg, Niedersachsen
 Höckel (Voltlage), Ortsteil der Gemeinde Voltlage, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen

Personen:
 Kerstin Höckel (* 1972), deutsche Schriftstellerin und Filmemacherin
 Lisa Sofie Höckel (* 1987), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin und Karl-Arnold-Preisträgerin
 Michael Höckel (* 1950), deutscher Chemiker und Gynäkologe